Dingo é um álbum de Miles Davis e Michel Legrand.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1991